Vereinigte Arabische Republik (abgekürzt VAR) steht für:

 Vereinigte Arabische Republik, die 1958–1961 von Ägypten und Syrien gebildete Union
 Vereinigte Arabische Republik (1963), Dreier-Föderation zwischen Ägypten, Syrien und Irak
 Vereinigte Arabische Republik (1964–1966), geplante Union zwischen Ägypten und Irak
 Vereinigte Arabische Republik (1964–1967), geplante Union zwischen Ägypten und Nordjemen
 Vereinigte Arabische Republik bzw. Bund Arabischer Republiken, Vorschlag Iraks für eine Union mit Ägypten und Syrien (1972)
 Vereinigte Arabische Republik, Plan einer engeren Union Ägyptens und Libyens innerhalb der ägyptisch-libysch-syrischen Föderation Arabischer Republiken